Franciaország
Labastide, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Labastide-d’Anjou, település Franciaországban, Aude megyében
Labastide-d’Armagnac, település Franciaországban, Landes megyében
Labastide-Beauvoir, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labastide-sur-Bésorgues, település Franciaországban, Ardèche megyében
Labastide-Castel-Amouroux, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Labastide-Cézéracq, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
Labastide-Chalosse, település Franciaországban, Landes megyében
Labastide-Clermont, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labastide-Dénat, település Franciaországban, Tarn megyében
Labastide-Esparbairenque, település Franciaországban, Aude megyében
Labastide-Gabausse, település Franciaországban, Tarn megyében
Labastide-du-Haut-Mont, település Franciaországban, Lot megyében
Labastide-de-Lévis, település Franciaországban, Tarn megyében
Labastide-Marnhac, település Franciaországban, Lot megyében
Labastide-Monréjeau, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
Labastide-Murat, település Franciaországban, Lot megyében
Labastide-Paumès, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labastide-de-Penne, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Labastide-Rouairoux, település Franciaországban, Tarn megyében
Labastide-Saint-Georges, település Franciaországban, Tarn megyében
Labastide-Saint-Pierre, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Labastide-Saint-Sernin, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Labastide-Savès, település Franciaországban, Gers megyében
Labastide-du-Temple, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Labastide-en-Val, település Franciaországban, Aude megyében
Labastide-du-Vert, település Franciaországban, Lot megyében
Labastide-Villefranche, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
Labastide-de-Virac, település Franciaországban, Ardèche megyében